Belvárosi református templom az alábbi városokban található:

Magyarországon:
 Belvárosi református templom (Miskolc) (Kakas-templom)
 Belvárosi református templom (Pécs)

Romániában:
 Belvárosi református templom (Kolozsvár) (Farkas utcai református templom)
 Belvárosi református templom (Nagybánya)
 Belvárosi református templom (Temesvár)